Amerikai Egyesült Államok
 Eureka (Colorado)
 Eureka (Dél-Dakota)
 Eureka (Dél-Karolina)
 Eureka (Észak-Karolina)
 Eureka (Illinois)
 Eureka (Lawrence megye, Indiana)
 Eureka (Spencer megye, Indiana)
 Eureka, Kalifornia állam Humboldt megyéjének székhelye
 Eureka (Kansas)
 Eureka (Perry megye, Missouri)
 Eureka (St. Louis megye, Missouri)
 Eureka, Nevada állam Eureka megyéjének székhelye és legnagyobb városa 
 Eureka (Nyugat-Virginia)
 Eureka (Pennsylvania)
 Eureka (Oregon)
 Eureka (Crockett megye, Texas)
 Eureka (Franklin megye, Texas)
 Eureka (Navaro megye, Texas)
 Eureka (Utah)
 Eureka (Washington)

 Ausztrália
 Eureka (Queensland)
 Eureka (Victoria)

 Kanada
 Eureka (Nunavut)
 Eureka (Új-Skócia)

Zene
 Eureka, Jim O’Rourke-album
 Eureka, Leslie Clio-album
 Eureka, Mother Mother-album
 Eureka, Rooney-album
 Eureka, Sakanaction-dal

Egyéb
 Eureka, sci-fi
 Eureka, komp
 Eureka, musical
 Eureka, porszívógyártó vállalat
 Eureka, a páneurópai kutatásokat és fejlesztéseket koordináló kormányközi szervezet